Есьмановцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Есьмановцы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Есьмановцы — деревня в Воложинском районе Минской области.